Баскетбол ID (; расстройство интеллекта) входил в состав единственных Паралимпийских игр, 2000 года в Сиднее. Победу одержала сборная Испании, но её лишили титула чемпионов, передав его сборной России. Выяснилось, что большинство игроков сборной Испании не страдали расстройством интеллекта. Это привело к дискредитации соревнований среди инвалидов этой группы, и они не были допущены к двум следующим Паралимпиадам.

Результаты соревнований

Групповой этап

Плей-офф

Скандал 
Испанская сборная уверенно выиграла турнир, победив в финале Россию с разницей 24 очка. Через несколько недель после Паралимпиады один из золотых медалистов, Карлос Рибагорда, рассказал о махинации. Будучи журналистом, Рибагорда попал в сборную, не являясь умственно отсталым, что было для той команды нормой. Лишь двое членов сборной страдали расстройством интеллекта, остальные же были здоровы и участвовали в обычных баскетбольных турнирах. Рибагорда обвинил в создавшейся ситуации испанскую Федерацию спорта лиц с интеллектуальной недостаточностью, которая, по его словам, была готова преступить правила для завоевания медали. Он также утверждал, что здоровые испанские спортсмены притворялись умственно отсталыми инвалидами и в других видах спорта на тех играх. В итоге руководство испанской Федерации подало в отставку, а золотые медали были переданы российской команде. Паралимпийский комитет посчитал невозможным присутствие инвалидов с расстройством интеллекта в будущих играх, и исключил из их программы не только Баскетбол ID, но и остальные соревнования среди инвалидов данной категории. Лишь в 2012 году они смогли снова участвовать в Паралимпиаде, однако баскетболисты по-прежнему лишены такой возможности.

Призёры

Ссылки 
 Как можно низко пасть для победы над инвалидами
 Составы команд и результаты на сайте Международного паралимпийского комитета 

Соревнования на летних Паралимпийских играх
2000 год в баскетболе
Баскетбольные скандалы